Acquarica del Capo – frazione di Presicce-Acquarica in provincia di Lecce
 Acquarica di Lecce – frazione di Vernole in provincia di Lecce